Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1966 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 1 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Donna Floyd et Owen Davidson battent Carol Hanks et Ed Rubinoff en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Six équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1966
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 1966
Sport en septembre 1966